Berba peut désigner : 
 les Berba, une ethnie du Nord du Bénin ;
 le berba, la langue qu’ils parlent ;
 le Berba, la race de chevaux qu’ils élèvent.